USS New York kan avse:

 , var en gondol byggd i Lake Champlain år 1776, som deltod i slaget vid Valcour Island.
 , var en 36-kanoners fregatt som togs i tjänst år 1800 och sattes i brand av britterna 1814.
 , var en 74-kanoners linjeskepp som sjösattes år 1820 med aldrig lämnade varvet och sattes i brand 1861.
 En slup med namnet Ontario sjösattes 1863; omdöpt New York år 1869, och såldes 1888.
 , var en pansarkryssare som togs i tjänst år 1893, och deltog i spansk-amerikanska kriget, omdöpt till Saratoga år 1911, omdöpt till Rochester år 1917, togs ur tjänst 1933, och sänktes år 1941.
 , var ett slagskepp av New York-klass sjösatt år 1911, som i tjänst 1914, deltog i båda världskrigen, togs ur tjänst år 1946 och sänktes som mål efter överlevt två atombombstest år 1946. 
 , var en Los Angeles-klass ubåt sjösatt 1977 och togs ur tjänst år 1997.
 , är ett amfibiskt transportfartyg av San Antonio-klass, sjösatt år 2007 och konstruerades delvis av metallskrot från resterna av World Trade Center. New York togs i tjänst i november 2009.